Apol·lodor de Cízic (en llatí Apollodorus, en grec Άπολλόδωρος) va ser un grec que hauria viscut en una època anterior a Plató, que en el seu diàleg Ió el menciona com un dels militars que els atenencs havien situat diverses vegades al capdavant dels seus exèrcits.

Aquesta afirmació la repeteix Claudi Elià, però es desconeixen les campanyes en les que va intervenir Apol·lodor. Ateneu de Naucratis, que censurava Plató, el va acusar de malignitat quan en un text va enumerar Apol·lodor de Cízic i altres militars mencionats a Ió, com a persones calumniades pel filòsof, encara que el passatge no conté res d'ofensiu contra els militars.

Referències 

Militars atenencs de l'antiguitat
Persones de Cízic
Militars grecs de l'antiga Àsia Menor